Rianiate (Angkola Barat), een plaats in Indonesië
Rianiate (Borbor), een plaats in Indonesië
Rianiate (Pangururan), een plaats in Indonesië
Rianiate (Sorkam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing